Matcherna i utslagsspelet i världsmästerskapet i fotboll 1982 pågick från 8 juli till 11 juli.

Semifinaler

Polen mot Italien

Västtyskland mot Frankrike
Matchen mellan Västtyskland och Frankrike var den första matchen i världsmästerskapets historia som fick avgöras med straffsparksläggning. Den spelades torsdag den 8 juli på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán i Sevilla, inför 70 000 åskådare. Matchen kom senare att kallas för Natten i Sevilla (Nacht von Sevilla på tyska). Matchen jämförs ibland med mötet mellan Italien mot Västtyskland vid VM-1970, som kallas för Århundradets match.

Match om tredjepris

Final 

Utslagsspel